Szymon Kasprzyk ps. IsAmU, IsAmUxPompa (ur. 8 grudnia 1989 w Środzie Wielkopolskiej) – polski youtuber oraz zawodnik Fame MMA, założyciel drużyny e-sportowej "Pompa Team".

Kariera 
Szymon Kasprzyk zajmuje się nagrywaniem gameplayów z takich gier jak FIFA, Counter Strike czy Outlast oraz nagrywa vlogi ze swoją rodziną. Jest fanem motoryzacji. .

Walki freak show fight

MMA 
30 marca 2019 zadebiutował w formule MMA i wygrał walkę na gali „Fame MMA 3” z youtuberem Danielem Pawlakiem. 26 października tego samego roku odbył drugą walkę podczas „Fame MMA 5”. Zwyciężył w pierwszej rundzie z Marcinem „Rafonixem" Krasuckim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kanał na YouTube
 Rekord w MMA (sherdog.com)

Ludzie urodzeni w Środzie Wielkopolskiej
Polskie osobowości YouTube
Urodzeni w 1989
Ludzie związani ze Środą Wielkopolską
Freak fighterzy